Делегація — група людей, виділених від уряду, організації, співтовариства. Таких представників зазвичай називають делегатами.

Делегування:

 Делегування повноважень — організація роботи, при якій керівник розподіляє свою відповідальність між підлеглими.
 Делегування (програмування) — використання об'єктом іншого об'єкта для реалізації тих чи інших функцій.
 Делегування домену — передача контролю над частиною доменної зони іншій стороні.

Делегат:
 Делегат (програмування) — безпечний покажчик на функцію.

Див. також 
 Легат — розпорядження, призначення, делегування повноважень.

Посилання 
 Делегація  // 

Дипломатія